Ginori, antica famiglia nobiliare di Firenze, tuttora esistente
 Carlo Ginori, politico e imprenditore italiano
 Carlo di Leonardo Ginori, politico italiano 
 Richard-Ginori, azienda italiana